Cartoon Network França é um canal de televisão disponível na França, Suíça, Bélgica e Luxemburgo. Foi lançado em 5 de novembro de 1999 e pertence a Turner Broadcasting System. O Cartoon Network partilha a programação com o Boomerang França e TCM França.

Na Suíça, Bélgica e Luxemburgo é utilizado sub-feed (Feed gerado pelas retransmissoras do canal), usado para repor algumas promos e bumpers. Na Suíça, é disponível faixa de áudio Francês e Inglês. No caso da Bélgica, em Alemão, Neerlandês e Francês. Apesar que na Bélgica, existem mais dois feeds: Cartoon Network (Alemanha) e Países Baixos.     

HDTV

O canal HD do Cartoon Network França é transmitido em 1080i (HDTV 16:9).

Widescreen

Em janeiro de 2011, o CN (Abreviação de Cartoon Network) mudou a sua transmição para Widescreen (576i SDTV 16:9)

Séries
 A Mansão Foster para Amigos Imaginários
 As aventuras de Daredevil e Pantera Negra (também no TiJi)
 As Meninas Super Poderosas
 As Meninas Super Poderosas: Geração Z
 As Trapalhadas de Flapjack
 Bakugan: Guerreiros da Batalha
 Batman: Os Bravos e Destemidos
 Ben 10
 Ben 10: Força Alienígena
 Chowder
 Du, Dudu e Edu
 Frangos Kung Fu
 Hi Hi Puffy AmiYumi
 Iron Spider
 Legião de Super Heróis
 Meu Amigo da Escola é um Macaco
 O Batman
 Os Jovens Titãs
 Os Sábados Secretos
 Out of Jimmy's Head
 Salsicha e Scooby Atrás das Pistas
 Scooby-Doo
 Star Wars: A Guerra dos Clones
 Storm Hawks
 Wolverine e os X-Men
 Wakfu

Boomerang França
 Animaniacs
 Baby Looney Tunes
 Cocota e Motoca
 Duck Dodgers
 Hong Kong Fu
 Looney Tunes
 Os Flintstones
 Os Jetsons
 Scooby-Doo, Cadê Você?
 Tiny Toon Adventures
 Tom & Jerry

Ver também
 Cartoon Network
 Boomerang

Ligações externas
 Site oficial 

Cartoon Network
Canais de televisão fundados em 1999

tr:Cartoon Network#Fransa